Sālik bezeichnet:

 Salik, Mautsystem in Dubai
 Sālik (Sufismus), ein Anhänger des Sufismus